otwieracz do butelek
 otwieracz do konserw